|-
| 99401 - || || 12 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99402 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99403 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99404 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99405 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99406 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99407 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99408 - || || 7 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99409 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99410 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99411 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99412 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99413 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99414 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99415 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99416 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99417 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99418 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99419 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99420 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99421 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99422 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99423 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99424 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99425 - || || 11 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99426 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99427 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99428 - || || 12 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99429 - || || 14 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99430 - || || 19 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99431 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99432 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99433 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99434 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99435 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99436 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99437 - || || 25 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99438 - || || 25 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99439 - || || 2 de febrer, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 99440 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99441 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99442 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99443 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99444 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99445 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99446 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99447 - || || 10 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99448 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99449 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99450 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99451 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99452 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99453 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99454 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99455 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99456 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99457 - || || 13 de febrer, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 99458 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99459 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99460 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99461 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99462 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99463 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99464 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99465 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99466 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99467 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99468 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99469 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99470 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99471 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99472 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99473 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99474 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99475 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99476 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99477 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99478 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99479 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99480 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99481 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99482 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99483 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99484 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99485 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99486 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99487 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99488 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99489 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99490 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99491 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99492 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99493 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99494 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99495 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99496 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99497 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99498 - || || 14 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99499 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99500 - || || 14 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
9